Kelemen Tamás (1974) zenész, zeneszerző
 Kelemen Tamás (1988) műugró